Horodyski – nazwisko polskie
osoby o nazwisku Horodyski:
 Franciszek Horodyski (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Horodyski
 Kornel Horodyski
 Miłosz Horodyski